Кёйкен — фамилия.

Известные носители:
 Кёйкен, Сигизвальд (род. 1944) — бельгийский (фламандский) скрипач, альтист, дирижёр.
 Кёйкен, Виланд (род. 1938) — бельгийский виолончелист и гамбист, один из братьев Кёйкен.
 Кёйкен, Бартольд (род. 1949) — бельгийский флейтист и блокфлейтист, один из братьев Кёйкен.